La parella formada pels australians Thanasi Kokkinakis i Nick Kyrgios eren els defensors del títol però no van poder participar al torneig per una lesió de Kyrgios.

El neerlandès Wesley Koolhof, el britànic Neal Skupski, l'estatunidenc Rajeev Ram, el croat Mate Pavić, el salvadoreny Marcelo Arévalo i el neerlandès Jean-Julien Rojer van lluitar pel número 1 del rànquing de dobles masculins, que van poder retenir Koolhof i Skupski en arribar a una ronda superior als altres.

Rojer també va intentar completar el Grand Slam en la carrera ja que és l'únic títol que li mancava.

La parella australiana formada per Rinky Hijikata i Jason Kubler van sorprendre a la resta de parelles ja que van accedir al torneig per invitació de l'organització i era el primer torneig que disputaven junts, van esdevenir la cinquena parella que aconseguir aquesta fita en aquest torneig. Els seus rivals en la final, el monegasc Hugo Nys i el polonès Jan Zieliński van disputar la seva primera final de Grand Slam.

Caps de sèrie 

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarts de final)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3a ronda)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (quarts de final)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (1a ronda)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (2a ronda)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (renúncia)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinals)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1a ronda)
  Rohan Bopanna /  Matthew Ebden (1a ronda)
  Jamie Murray /  Michael Venus (2a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3a ronda)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (1a ronda)
  Andreas Mies /  John Peers (quarts de final)
  Santiago González /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (3a ronda)
  Nicolas Mahut /  Tim Pütz (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2023
Competicions tennístiques del 2023